Antonia steht für:

 Antonia, weiblicher Vorname
 Antonia, Originaltitel von Antonias Welt, niederländischer Spielfilm (1995)
 Antonia (Film), italienischer Spielfilm (2015) 
 Antonia (Gattung), eine monotypische Gattung der Brechnussgewächse
 (272) Antonia, Asteroid des Hauptgürtels
 Antonia (Kartoffel), eine festkochende Kartoffelsorte
 Antonia (Schiff, 1922), ein Passagierschiff der Cunard Line
 Antonia (Schiff, 1967), eine finnische Fähre

Personen:
 Antonia aus Tirol (bürgerlich Sandra Stumptner; * 1980), österreichische Sängerin
 Glenka Antonia (* 1999), niederländische Hochspringerin aus Curaçao
 Jarchinio Antonia (* 1990), niederländischer Fußballspieler

Orte:
 Antonia (Missouri), Ort im Jefferson County
 Antonia (Łyse), Dorf im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Antonia (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Antonia, Kreis Oppeln, Schlesien, seit 1945: Antoniów (Ozimek), Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen

Siehe auch:
 Burg Antonia in Jerusalem
 Grube Antonia in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Antonia
 Antonie